Das Virgin Islands Olympic Committee wurde 1967 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang gewann ein Sportler von den Amerikanischen Jungferninseln eine olympische Medaille (1 × Silber).

Medaillengewinner 
 Peter Holmberg – Segeln (0-1-0)
 Seoul 1988: Silber, Finn-Dinghy, Männer

!Medaillengewinner
Amerikanische Jungferninseln
Olympische Medaillengewinner Amerikanische Jungferninseln